Hungaroring er et motorsportsanlæg i Ungarn, beliggende ved byen Mogyoród, 20 kilometer nordøst for landets hovedstad Budapest. Siden åbningen i 1986, har banen årligt lagt asfalt til Ungarns Grand Prix i Formel 1-serien, og var det første sted bagved Jerntæppet, hvor et løb i serien blev afviklet.

Historie 
Formel 1-chefen Bernie Ecclestone havde nogle år under Den kolde krig ønsket sig et Grand Prix i Sovjetunionen, men efter at dette ikke kunne lade sig gøre, blev blikket rettet mod Budapest. Det første ønske, var at oprette en gadebane i en park i byen, men dette blev afvist af den ungarske regering. Den besluttede i stedet at bygge en permanent bane ved Mogyoród, nordøst for Budapest.

Første spadestik til banen blev taget 1. oktober 1985, og allerede otte måneder senere var byggeriet afsluttet, hvilket er den hurtigste opførsel af en Formel 1-bane hidtil. 10. august 1986 vandt brasilianske Nelson Piquet det første Formel 1-løb i Ungarn.

I 2008 blev der underskrevet en kontrakt, der sikrede, at der til og med 2016-sæsonen skulle køres Formel 1 på Hungaroring.

Vindere af Formel 1 på Hungaroring

Referencer

Eksterne henvisninger 

 Hungarorings officielle hjemmeside

Budapest
Formel 1-baner
Motorsportsanlæg i Ungarn
Etableret i 1986